Nya teatern kan syfta på olika teatrar:

Göteborg 
 Segerlindska teatern, Göteborg - kallades Nya Teatern före 1833.
 Stora Teatern, Göteborg – kallades Nya Teatern före 1880.
 Nya teatern, Göteborg – en teater, 1909–1925 och därefter biograf i Arbetareföreningens Hus i Göteborg.

Stockholm 
 Mindre Teatern – en teater i Stockholm som först kallades Nya teatern (1842–1846).
 Svenska teatern, Stockholm – 1875–1890 kallad Nya Teatern.
 Nya teatern – från 1930-talet en teater på Regeringsgatan i Stockholm, se Biograf Edison

Örebro 
 Nya teatern (Örebro) – en teaterförening i Örebro.
 Nya teatern – A-salen i Folkets hus, Örebro.

Övriga 
 Svenska Teatern i Helsingfors före 1887 kallad Nya Teatern.
 Nöjesteatern – fram till 1992 Nya Teatern, är en privatteater i Malmö.

